

Cinema 
The Meeting – cortometraggio del 1917 diretto da John S. Robertson (come John Robertson)
The Meeting – cortometraggio del 1917 diretto da George Terwilliger (come George W. Terwilliger)
The Meeting – cortometraggio del 1966 diretto da Morten Parker
 The Meeting – film del 2001 diretto da Barry Duffield 
The Meeting – film del 2015 diretto da Danny Albury e David Bispham

Musica 
 The Meeting – album di Jackie McLean del 1973
 The Meeting – album di Claudio Fasoli del 1980
 The Meeting – album di Martin Barre del 1996
 The Meeting – album dell'Art Ensemble of Chicago del 2003